Impérieuse peut désigner :
 l', une frégate de 40 canons de la  lancée en 1786 pour la marine royale française ;
 la classe Imperieuse, une classe de deux croiseurs cuirassés lancés dans les années 1880 pour la Royal Navy ;
 , plusieurs navires de la Royal Navy.

Nom de bateau de la Marine française